Koto se poate referi la:

 Koto, instrument muzical japonez
 Kōtō, o localitate în Japonia, în zona metropolitană Tokyo